Long Hammock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Long Hammock (Glades County, Florida)
 Long Hammock (Okeechobee County, Florida)
 Long Hammock (Polk County, Florida)